Барсуко́во — деревня Леснолокотецкого сельсовета Становлянского района Липецкой области.

Расположена на левом берегу реки Локотцы. На противоположной её стороне — деревня Мещерка. Барсуково находится в 1 км к северо-западу от центра поселения деревни Лесные Локотцы.

В начале XVIII века деревня входила в состав села Богородицкое-Локотцы, а первым её владельцем был Порфирий Иванович Барсуков.

В 1924 году в Барсукове, на базе созданного Дмитрием Арцыбашевым в 1903 — 1905 годах дендропарка, была организована Лесостепная опытно-селекционная станция (ЛОСС), сегодня это Мещерский дендрарий. Первым её директором был Н. К. Вехов. Сегодня на площади 542 га собрано около 2 тыс. пород деревьев и кустарников.

Население

Примечания

Источники 
 
 Сучков Ю. Село Богородицкое-Локотцы и его жители. — М.: Издатель Горелов М.Ю., 2016 — 400 с.
 

Населённые пункты Становлянского района